Cantón Bolívar es un topónimo que puede referirse a:

 Cantón Bolívar (Carchi), cantón de la provincia de Carchi, Ecuador.
 Cantón Bolívar (Manabí), cantón de la provincia de Manabí, Ecuador.